In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale moldava.

Statistiche aggiornate al 19 maggio 2020.

Collegamenti esterni 
  Calciatori della Nazionale moldava su National-football-teams.com
  Calciatori della Nazionale moldava su EU-Football.info

 
Moldava